Brodkey ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Brodkey (* 1934), US-amerikanische Schriftstellerin
 Harold Brodkey (1930–1996), US-amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Journalist